BTN può indicare:

Codici 
 BTN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bennettsville (Stati Uniti)
 BTN – codice valutario ISO 4217 del Ngultrum del Bhutan, valuta del Bhutan

Altro
BTN, precedente nome della stazione antartica italiana Mario Zucchelli
 Buoni del Tesoro Novennali (BTN): titoli di stato della durata di 9 anni, emessi negli anni '50,'60 e '70;